Szabó János (1767–1858) királyi tanácsos, kolozsmonostori apát és olvasókanonok
 Szabó János (1769–1796) Aszalai János író, műfordító, tanító eredeti neve
 Szabó János (1790–1851), marosvásárhelyi festő, Bolyai Farkas portréjának megrajzolója
 Szabó János (1790–1861) orvosdoktor, szemészmester
 Szabó János (1800–1857) bölcseleti és teológiai doktor, egyetemi tanár és kanonok
 Szabó János (1819–?) Miskolc. magyar királyi honvéd-őrnagy
 Szabó János (1825 körül–1882) orvos-sebész-doktor és szülészmester, Pest, Pilis és Solt t. e. megyék tiszteletbeli főorvosa
 Szabó János (?–1849) huszárszázados az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban
 Szabó János (1835–1902) református esperes-lelkész
 Szabó János (1836–1911) görögkatolikus főpap
 Szabó János (1869–1928) udvardi kántortanító
 Szabó János (1897–1957) Szabó bácsi, 1956-os forradalmár, a Széna téri csapat parancsnoka
 Szabó János (1885–1972) pap, újságíró, lapszerkesztő
 Szabó János (1897–1986) a helyi ipar minisztere, majd város- és községgazdálkodási miniszter
 Szabó János (1905–1991) pap, újságíró, lapszerkesztő
 Szabó János (1912–?) labdarúgó, az 1930-as években az FC Sochaux játékosa
 Szabó János (1917–1986) kosárlabdaedző, testnevelőtanár
 Szabó János (1920–2012) építőmérnök, miniszterhelyettes, az MTA rendes tagja
 Szabó János (1925–1990) fizikus, a Miskolci Egyetem tanára
 Szabó János (1926–1998) kémikus
 Szabó János (1927–2005) Kossuth-díjas (1963) agrármérnök
 Szabó János (1928–1960) ötvenhatos forradalmár
 Szabó János (1931–1987) brácsaművész
 Szabó János (1931–) újságíró, szerkesztő, főszerkesztő
 Szabó János (1936) atléta, gyalogló
 Szabó János (1937–2021) ügyvéd, politikus, földművelésügyi miniszter (1993–1994)
 Szabó János (1941) politikus, honvédelmi miniszter (1998–2002)
 Szabó János (1942) festő, grafikus, bélyegtervező
 Szabó János (1945–2017) atléta, középtávfutó, akadályfutó
 Szabó János (1951–2016) játékvezető
 Szabó János (1953) szociológus, katonatiszt, a ZMNE rektora
 Szabó János (1957) motorversenyző, edző
 Szabó János (1978) labdarúgó
 Szabó János (1988) úszó
 Szabó János (1989) labdarúgó

hasonló nevűek
 Szabó János Nepomuk (1805–1852) kanonok, egyetemi tanár
 Váradi Szabó János (1783–1864) pedagógus, pedagógiai író

fiktív személyek
 Szabó János a Pa-dö-dő együttes egyik népszerű száma (és a dal címszereplője) volt az 1990-es évek elején
 Nomen est Omen, avagy Reszkess Szabó János! című film 5182 darab Szabó János nevű szereplője